Ло́ренс, Ло́уренс () — английский вариант имени Лаврентий, а также фамилия и топоним. Варианты этого же имени на других языках: , .

Имя 
 Лоуренс Уотт-Эванс (, 1954) — американский писатель-фантаст.

Фамилия 
 Лоуренс, Аллан (1930—2017) — австралийский легкоатлет.
 Лоуренс, Арнольд Уолтер (1900—1991) — британский специалист по классической скульптуре и архитектуре.
 Лоуренс, Барбара (1930—2013) — американская актриса, писательница и модель.
 Лоуренс, Билл (род. 1968) — американский сценарист, режиссёр и продюсер телевизионных программ.
 Лоуренс, Вики (род. 1949) — американская актриса, комедиантка, телеведущая и певица.
 Лоуренс, Генри (1724—1794) — американский предприниматель и политик, председатель Второго Континентального конгресса.
 Лоуренс, Генри Монтгомери (1806—1857) — британский военачальник и государственный деятель на территории Британской Индии.
 Лоуренс, Даг (род. 1969) — американский актёр, сценарист.
 Лоуренс, Деннис (род. 1974) — тринидадский футболист.
 Лоуренс, Дерек — британский музыкальный продюсер.
 Лоуренс, Джек (род. 1976) — американский музыкант.
 Лоуренс, Дженнифер (род. 1990) — американская актриса и продюсер.
 Лоуренс, Джон (1754—1782) — американский военный, участник войны за независимость, известный критик рабства.
 Лоуренс, Джон Фрэнсис  (род. 1934) — американский и австралийский учёный-энтомолог, специалист по жесткокрылым.
 Лоуренс, Джон, 1-й барон Лоуренс (1811—1879) — английский государственный деятель.
 Лоуренс, Джордж Ньюболд (1806—1895) — американский бизнесмен и орнитолог-любитель.
 Лоуренс, Джоуи (род. 1976) — американский актёр и певец.
 
 Лоуренс, Зури (род. 1970) — американский боксёр-профессионал.
 Лоуренс, Кемар (род. 1992) — ямайский футболист.
 Лоуренс, Кеннет (род. 1964) — американский астроном.
 Лоуренс, Климакс (род. 1979) — индийский футболист.
 Лоуренс, Кэрол (род. 1932) — американская актриса и певица.
 Лоуренс, Лиам (род. 1981) — ирландский футболист.
 Лоренс, Маргарет (1926—1987) — канадская писательница.
 Лоуренс, Марджори (1907—1979) — австралийская певица.
 Лоуренс, Марк (1909—2005) — американский актёр.
 Лоуренс, Марк Кристофер (род. 1964) — американский актёр.
 Лоуренс, Мартин (род. 1965) — американский актёр и продюсер.
 Лоуренс, Мэри Уэллс (род. 1928) — американский предприниматель-рекламист, известна как Мэри Уэллс.
 Лоуренс, Мэттью (род. 1980) — американский актёр.
 Лоренс, Ноэль (1882—1970) — английский военный деятель, адмирал.
 Лоуренс, Пейдж (род. 1990) — канадская фигуристка.
 Лоуренс, Питер Ли (урождённый Карл Отто Иренбах; 1944—1974) — немецкий актёр, гражданин Франции.
 Лоуренс, Ричард (1800 или 1801 — Вашингтон) — первый человек, покушавшийся на жизнь президента США.
 Лоуренс, Роберт Генри (младший) (1935—1967) — офицер ВВС США и первый чернокожий астронавт США.
 Лоуренс, Тайна (род. 1975) — ямайская легкоатлетка.
 Лоуренс, Тим (род. 1967) — британский профессор культурологии, писатель
 Лоренс, Тимоти (род. 1955) — британский вице-адмирал.
 
 Лоуренс, Томми (1940—2018) — шотландский футболист.
 Лоуренс, Торрин (1989—2014) — американский легкоатлет.
 Лоуренс, Уильям Л. (1888—1977) — американский журналист.
 Лоренс, Уильям (род. 1957) — американо-австралийский эколог.
 Лоуренс, Уна (род. 2002) — американская актриса.
 Лоуренс, Уэнди Берриен (род. 1959) — американская астронавтка.
 Лоуренс, Флоренс (1886—1938) — американская актриса.
 Лоуренс, Франклин (род. 1975) — американский боксёр-профессионал.
 Лоуренс, Фред — английский игрок в снукер и бильярд.
 Лоуренс, Френсис (род. 1971) — американский кинорежиссёр и клипмейкер.
  (род. 1954) — американский дипломат.
 Лоуренс, Чарльз (1828—1916) — британский крикетчик.
 Лоуренс, Шэрон (род. 1961) — американская актриса.
 Лоуренс, Эдмунд (род. 1932) — генерал-губернатор Сент-Китса и Невиса.
 Лоуренс, Эндрю (род. 1988) — американский актёр.
 Лоуренс, Энн (род. 1950) — американский психолог, сексолог и анестезиолог.
 Лоуренс, Эрнест Орландо (1901—1958) — американский физик.
 Лоренс, Эшли (род. 1966) — американская киноактриса.
 Лоуренс, Эшли (род. 1995) — канадская футболистка.

Составные фамилии 
 Лоуренс-Брэкстон, Дженис (род. 1962) — американская баскетболистка.

Географические названия 
 Лоренс () — город на северо-востоке США в Массачусетсе.
 Лоренс — город в США, штат Канзас.
 Река Святого Лаврентия () — река в Северной Америке.
 Остров Святого Лаврентия (, Сивукак на языке юитов) — остров в южной части Берингова пролива.
 Лоуренс — крупный ударный кратер в восточной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

Округа 
В Соединённых Штатах насчитывается 11 округов с названием Ло́ренс (). Все, кроме округа в Южной Дакоте, получили своё название в честь американского военного-морского офицера , погибшего в англо-американской войне:

 Лоренс — штат Алабама
 Лоренс — штат Арканзас
 Лоренс — штат Иллинойс
 Лоренс — штат Индиана
 Лоренс — штат Кентукки
 Лоренс — штат Миссисипи
 Лоренс — штат Миссури
 Лоренс — штат Огайо
 Лоренс — штат Пенсильвания
 Лоренс — штат Теннесси
 Лоренс — штат Южная Дакота
Также имеется округ с названием ():
 Лоренс — штат Южная Каролина.

См. также 
 Сент-Лоренс
 Лоренц
 Лоренсберг
 Лоренсвилл
 Лоренстаун

Примечания